Sezon 1955/1956 klubu AS Roma.

Sezon 
Po odpadnięciu z Pucharu Europy Centralnej w sezonie 1955/1956 zwolniono Jesse Carvera, a jego miejsce zajął Węgier György Sárosi. W pierwszym składzie zaczął grać utalentowany wychowanek Giacomo Losi, a sprowadzono też Brazylijczyka Dino Da Costę. W tym składzie Roma zajęła 6. miejsce w Serie A.

Rozgrywki 
 Serie A: 6. miejsce
 Puchar Europy Centralnej: runda wstępna

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach